Професіональна футбольна група А 1973–74 — 50-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув Левські-Спартак.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ЦСКА Септемврійско знаме взяв участь у Кубку володарів кубків 1974—1975 як володар Кубка Болгарії 1973—1974.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1973–1974
Болгарія
Болгарія
1973 у болгарському спорті
1974 у болгарському спорті